Географія:
 Колі (Coli) — муніципалітет в Італії , у регіоні Емілія-Романья , провінція П'яченца . 

 Колі (Дордонь) Колі́ (Coly) — муніципалітет у Франції , у регіоні Аквітанія , департамент Дордонь . 

Інше:
 Довгошерстий колі (Rough Collie) — порода собак, створена у Великій Британії .